Ойконим

 Камышлык — прежнее название села Опытное в Белогорском районе Крыма
 Камышлык — прежнее название исчезнувшего села Перелесье в Белогорском районе Крыма